Die WTA Championships 1999 (auch als Chase Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 15. bis 21. November 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan